Miejscowości w USA:
 Glen Rock – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Glen Rock – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York